Moszna peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Moszna, un village dans la voïvodie de Lublin
 Moszna, un village dans la voïvodie d'Opole